Termenul „rășină” se poate referi la:

„Rășină naturală” substanță vâscoasă produsă de conifere
„Rășină sintetică”
„Munții Rășinoși” Munții Harz din Germania
Districtul Harz, Saxonia Inferioară, Germania
 Rășinari, Sibiu